Miejscowości w USA:
 LaGrange – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 LaGrange – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Troup
 LaGrange – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 LaGrange – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 LaGrange  - wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lorian
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo LaGrange (ang. LaGrange County) – w stanie Indiana